

Geografia 
 Lipka – comune rurale polacco nel voivodato della Grande Polonia

Persone 
 Robert Lipka – ex impiegato dell'esercito presso la National Security Agency dichiarato colpevole di spionaggio
 Sylwia Lipka – cantante polacca
 Wiesław Lipka – ex giocatore polacco di calcio a 5